«100 Miles from Memphis» — восьмий студійний альбом американської авторки-виконавиці Шеріл Кроу. Реліз відбувся 20 липня 2010 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Шеріл Кроу 

Альбоми Шеріл Кроу
Альбоми A&M Records